:
 Konrad Adenauer, (1876-1967), un homme politique allemand ;
 Ludwig Adenauer, (1902-1971), un haut fonctionnaire allemand.

Voir aussi 
 Adenauer, une carrosserie de la luxueuse Mercedes-Benz 300 des années 1950 (Types 186, 188 et 189)